Uefa Futsal Cup 2016/2017 är den 16:e säsongen av Uefa Futsal Cup.

Gruppspel

Första gruppspelet

Grupp A
Gruppspelet spelades i Armenien.

Grupp B
Gruppspelet spelades i Montenegro.

Grupp C
Gruppspelet spelades i Moldavien.

Grupp D
Gruppspelet spelades i Litauen.

Grupp E
Gruppspelet spelades i Österrike.

Grupp F
Gruppspelet spelades i Finland.

Grupp G
Gruppspelet spelades i Slovenien.

Grupp H
Gruppspelet spelades i Andorra.

Andra gruppspelet

Grupp 1
Gruppspelet spelades i Ukraina.

Grupp 2
Gruppspelet spelades i Makedonien.

Grupp 3
Gruppspelet spelades i Bulgarien.

Grupp 4

Grupp 5
Gruppspelet spelades i Italien.

Grupp 6
Gruppspelet spelades i Tjeckien.

Tredje gruppspelet

Grupp A
Gruppspelet spelades i Kazakstan.

Grupp B
Gruppspelet spelades i Kroatien.

Grupp C
Gruppspelet med Slovenien.

Grupp D
Gruppspelet spelades i Portugal.

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinal

Bronsmatch

Final

Källor
Uefa.com
Uefa.com